

Geografie 
Watts (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Watts (Los Angeles), een woonwijk in het zuiden van Los Angeles
Watts-rellen, rassenrellen in 1965 in die wijk

Personen 
 Alan Watts (1915 - 1973), een Engels filosoof
 Bill Watts (1939), een Amerikaans worstelaar
 Brian Watts (1966), een Amerikaans golfspeler
 Charlie Watts (1941 - 2021), een lid van de Rolling Stones
 Chester Burleigh Watts (1889 - 1971), een Amerikaans astronoom
 Danny Watts (1979), een Brits autocoureur
 George Frederic Watts (1817 - 1904), een Engels kunstschilder en beeldhouwer
 Ivo Watts-Russell (1954), een Brits muziekproducer
 Naomi Watts (1968), een Australische actrice
 Nathan Watts (1954), een Amerikaans bassist
 Quincy Watts (1970), een Amerikaans sprinter
 Reggie Watts (1972), een Amerikaans musicus en komiek
 Thomas H. Watts (1819 - 1892), een Amerikaans politicus